
Termin -{IKA}- ima više značenja.
 Ika, naseljeno mesto u Hrvatskoj
 Ika (bend), muzička grupa
 Aerodrom Imam Homeini, IATA kod

eo:Internacio Katolika